Prinzenbau steht für

 Prinzenbau (Sigmaringen), ein Gebäude in Sigmaringen, heute Staatsarchiv Sigmaringen.
 Prinzenbau (Stuttgart), ein Gebäude am Schillerplatz in Stuttgart.